Сержи́ () — топоним:

 Сержи — коммуна во Франции, департамент Валь-д’Уаз
 Сержи — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сержи — коммуна во Франции, департамент Эна

Се́ржи () — каталанское имя:
 Лопес, Сержи
 Памиес, Сержи

См. также 
 Серж